NKV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nichen Cove (Stati Uniti)
 Nederlands Katholiek Vakverbond – sindacato dei Paesi Bassi